Le shed  (, anglicisme) est la toiture en dents de scie avec un versant vitré sur sa longueur, couvrant en général un atelier industriel. En français académique : toiture à redents (voir pignon à redents).
 En français du Québec, le mot « shed », emprunté à l'anglais, a gardé son sens originel : une baraque. Le mot est d'ailleurs de genre féminin : « la » shed.
 Dans la mythologie égyptienne, Shed, le « sauveur », est un dieu enfant du Nouvel Empire.
 SHED est l'acronyme du nom de la plus ancienne société savante du Havre, la Société havraise d'études diverses, créée en 1833.